

Pessoas
Cliff Marker
Steve Marker

Localidades

Marker (Noruega)

Outros
4253 Marker

Desambiguação